FBS steht für:
 Fachberater Seelsorge im Feuerwehrwesen
 Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e.V., weltweit der stärkste Verband dieser Branche, Mitglieder sind Dienstleistungsbetriebe und Herstellerfirmen mit Bezug zum Betonbohren und -sägen
 Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V
 Fähren Bremen–Stedingen GmbH, eine Fährgesellschaft, die Fährverbindungen zwischen dem Bremer und dem niedersächsischen Weserufer betreibt
 Fahrplanbearbeitungssystem, Programm zur Fahrplanerstellung des Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung 
 Fallbasiertes Schließen
 Fallbearbeitungssystem
 Familienbildungsstätte, auch Familienforum oder Elternschule genannt, Einrichtung der Erwachsenenbildung
 Ferdinand-Braun-Schule, ein gewerblich technisches Berufsschulzentrum in Fulda
 Fetal Bovine Serum, siehe Fetales Kälberserum
 Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH, 1991 als neue Betreibergesellschaft des Flughafens Schönefeld gegründet, siehe Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
 Forces Broadcasting Service, siehe British Forces Broadcasting Service
 Football Bowl Subdivision, siehe NCAA Division I Football Bowl Subdivision 
 Freier Begegnungsschacht
 Funktionsbausteinsprache, eine der fünf in der EN 61131-3 (IEC 61131-3) definierten Sprachen zur Programmierung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
 Friday Harbor Seaplane Base (IATA-Code), Wasserlandeplatz bei Friday Harbor, San Juan Island im US-amerikanischen Bundesstaat Washington

Abkürzung